Hiatus (lat.  „Öffnung“, „Spalt“, „Kluft“) steht für:

 Hiatus (Geologie), eine Lücke in der Schichtenfolge von Sedimenten oder Sedimentgesteinen (Schichtlücke)
 Hiatus (Archäologie), eine Lücke im Fundaufkommen 
 Pause der globalen Erwärmung, eine scheinbare Pause bei der globalen Erwärmung, gekennzeichnet durch kurzzeitige Stagnation der Oberflächentemperaturen bei gleichzeitiger Anheizung der Ozeane
 Hiat, das Aufeinandertreffen zweier Vokale zwischen zwei Silben (Ko-operation) (Sprachwissenschaft)
 Gutter (Comic), der Spalt zwischen den Panels des Comic (Literaturwissenschaft)
 Hiatus (Musik), die übermäßige Sekunde
 die Entkopplung von Handlungsbereitschaft (Antrieb) und Handeln in der philosophischen Anthropologie Arnold Gehlens
 Hiatus (Band), eine belgische Crust-Punk-Band zwischen 1989 und 1996
 Hiatus leucaemicus, das Fehlen von mittleren Reifungsstadien der weißen Blutkörperchen (Medizin)
 in der Anatomie:
 allgemein eine Lücke, Öffnung oder ein Spalt im Muskel oder im Knochen
 Hiatus aorticus, Aortenschlitz im Zwerchfell
Hiatus adductorius (auch Hiatus tendineus), eine Öffnung des Canalis adductorius
 Hiatus basilicus („Königsöffnung“), Faszienschlitz für die Vena basilica am Oberarm
 Hiatus canalis nervi petrosi minoris, Öffnung für den Nervus petrosus minor im Felsenbein
 Hiatus oesophageus, Speiseröhrenschlitz, siehe Zwerchfell
 Hiatus sacralis, Öffnung des Wirbelkanals im Kreuzbein
 Hiatus saphenus, eine Öffnung der Fascia lata
 Hiatus semilunaris, halbmondförmiger Spaltraum des mittleren Nasenganges

Siehe auch: